DeRosa ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo DeRosa (* 1970), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Clem DeRosa (1925–2011), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Mark DeRosa (* 1975), US-amerikanischer Baseball-Spieler
 Richard DeRosa (* 1955), US-amerikanischer Dirigent und Komponist
 Stephen DeRosa (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 De Rosa